Шушуно́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Шушунов, Владимир Дмитриевич (1948—2023) — лётчик-испытатель, Герой России (1998).

 Шушунова, Елена Львовна (1969—2018) — советская и российская гимнастка.
 Шушунова, Марина Сергеевна — доктор медицинских наук, профессор.
 Шушунова, Лариса Сергеевна (род. 1972) — поэт, прозаик, эссеист.

Примечания